Сосновобо́рское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Базарносызганского района Ульяновской области. Административный центр — посёлок Сосновый Бор.

Состав сельского поселения 
В состав поселения входят 7 населённых пунктов: 3 села, 1 деревня и 3 посёлка:

Примечания

Ссылки 
 Базарносызганский район

Сельские поселения Ульяновской области
Муниципальные образования Базарносызганского района